Òptica: Tonalitat (color)
 Música: 
Tonalitat, en música, és un sistema d'organitació dels sons musicals que ha prevalgut a Occident des d'aproximadament el .
Tonalitat paral·lela
Tonalitat relativa